Ушат — многозначный термин:
 Ушат — бочка с двумя выдвинутыми на верхнем срезе досками (ушами), в которые продевается палка для переноски.

Топоним 
 Ушат — посёлок городского типа в Узбекистане.
 Ушат — река в Челябинской области России, приток реки Суроям.